Ez a lap a Rózsaszín párduc című rajzfilmsorozat epizódjait mutatja be.

Évadok

Epizódlista az MTV eredeti vetítésében 
Magyarországon az MTV1 a 49 epizódból csak 15 részt vetített le. Ezt a részt 15. epizódként vetítette, változó rendszerességgel és az eredeti amerikaitól eltérő sorrendben. A Magyar Televízió által vetített amerikai rajzfilmsorozat két kivágott részét adták le 13 percenként, például 30. rész egyik felét és a 33. másik felét is.

Források 
 A Rózsaszín párduc show epizódjainak listája a BCDB oldalán
 Az új rózsaszín párduc show epizódjainak listája a BCDB oldalán
 Az újabb rózsaszín párduc show epizódjainak listája a BCDB oldalán

Rózsaszín párduc
Televíziós sorozatok epizódlistái